Sherborn steht für:
Sherborn (Massachusetts), Stadt im Middlesex County des US-Bundesstaats Massachusetts
Charles Davies Sherborn (1861–1942), britischer Zoologe